Андре́й Есау́лов:
 Есаулов, Андрей Васильевич — Георгиевский кавалер; войсковой старшина; № 9838; 26 ноября 1855.
 Есаулов, Андрей Петрович — русский композитор первой половины XIX века.
 Есаулов, Андрей Семёнович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6404; 5 декабря 1841.